Ричбург има више значења:
 Ричбург (Јужна Каролина)
 Ричбург (Њујорк)